359 км, 359-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 359 км — 	блок-пост, Северная железная дорога (Ярославская область). Код  299925.
 359 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код  299889.
 359 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код  185847.
 359 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Юго-Восточная железная дорога (Рязанская область). Код  603822.
 359 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код  864033.
 359 км,  ОП Ост. пункт 359 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код  684292.
 359 км, Ост. пункт 359 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 676382.